Flavius Severinus ist der Name folgender Personen:

* Flavius Severinus, römischer Politiker
 Flavius Severinus iunior, römischer Politiker
 Flavius Severinus (Tribun), römischer Offizier (Kaiserzeit)